Projecte Genoma Humà, projecte internacional per a la seqüenciació completa del genoma humà
 Hospital General de les Filipines (del seu nom en anglès Philippine General Hospital), hospital amb seu a Manila (Filipines)
 Haplotipat genètic preimplantacional (del seu nom en anglès Preimplantation Genetic Haplotyping), mètode clínic per al diagnòstic genètic preimplantacional